Stati Uniti d'America
 Taos – città della Contea di Cole, Missouri
 Taos – città della Contea di Taos, Nuovo Messico
 Pueblo di Taos, Pueblo del Nuovo Messico, bene protetto dall'UNESCO, non lontano dalla città di Taos;